

Cultuur
 Mac (zoon), het Gaelische woord voor zoon, dat veel in Ierse en Schotse namen voorkomt
 Museu de Arte Contemporânea, een museum in de Braziliaanse stad Niterói
 Musée d'art contemporain de Marseille of de MAC, een museum  in het Franse Marseille
 MAC's (Musée des Arts Contemporains), een museum in het Belgische Hornu
 Magnetic accelerator cannon of MAC, een fictief wapen in het Halo-universum
 Mac (film), een film uit 1992 van John Turturro

Techniek 
 Apple Macintosh, een computerreeks van Apple
 Mac OS, besturingssysteem van Apple
 macOS, lijn van besturingssystemen voor computers van Apple
 MAC-adres of Media Access Control, een hardwarenetwerkadres
 MAC-unit of multiply-accumulate unit, een onderdeel van een DSP-processor
 Message authentication code of MAC, een kort stukje informatie om een cryptografisch bericht te authentiseren

Wetenschap
 Minimale alveolaire concentratie of MAC-waarde, in de anesthesie de manier waarmee de potentie (sterkte) van dampvormige anesthetica wordt uitgedrukt
 MAC-waarde, in de toxicologie de Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof
 Mycobacterium avium complex of MAC, een groep bacteriën die ziekten bij mensen en dieren kunnen veroorzaken
 McMaster-universiteit of ook wel de Mac, een universiteit in Hamilton (Canada)

Overig
 Make-up Art Cosmetics of M•A•C, een cosmeticamerk
 McDonald's, zoals in de afkorting Big Mac
 Merchant aircraft carrier of een MAC, een uit nood tot vliegdekschip omgebouwd handelsschip tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Magyar AC Boedapest of MAC Boedapest, een voormalige Hongaarse voetbalclub
 Martin's Air Charter, tegenwoordig Martinair
 Martial Aristos Combinatie of MAC, een basketbalvereniging uit Delfzijl, Nederland
 MAC (motorfiets)